

Населені пункти та їхні частини
 Львувек — місто в Новотомиському повіті Великопольського воєводства
 Львувек — гміна в Новотомиському повіті Великопольського воєводства
 Львувек — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Львувек — осада в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Примітки